Фамилија Перез Чавез има више значења:

 Фамилија Перез Чавез, Ранчо ел 300 (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Перез Чавез, Колонија Венустијано Каранза (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику